

Sigle 
 Randomized controlled trial – studio clinico controllato randomizzato
 Rugby Club Toulonnais – società sportiva francese di rugby a 15 di Tolone

Codici 
 RCT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Reed City (Stati Uniti)

Mineralogia 
 Rct – abbreviazione di richterite

Note